Ке́ннет Да́уке А́ндерсен (, известен и как Ке́ннет Да́уке, ) — датский кёрлингист.

В составе мужской сборной Дании участник , в составе юниорской мужской сборной Дании участник трёх . Двукратный , .

Достижения 
 : золото (2004, 2005).
 : золото (2003).
 : серебро ().
 : золото (1998, 1999, 2001, 2002).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу